Andereggen ist der Familienname folgender Personen:

 Ariane Andereggen (* 1969), Schweizer Künstlerin, Schauspielerin und Performerin
 Viviane Andereggen (* 1985), Schweizer Filmregisseurin